Miracrustacea – hipotetyczny klad stawonogów obejmujący podkowiastogłowe, łopatonogi i sześcionogi (w tym owady).

W wynikach molekularnej analizy filogenetycznej Regiera i innych z 2010 roku podkowiastogłowe utworzyły z łopatonogami klad Xenocarida, który z kolei zajął siostrzaną pozycję względem sześcionogów. Klad obejmujący Xenocarida i sześcionogi autorzy nazwali Miracrustacea. Znalazł się on wśród Altocrustacea jako grupa siostrzana dla rozpoznanego w tejże analizie kladu Vericrustacea.

Późniejsze molekularne oraz molekularno-morfologiczne analizy filogenetyczne nie potwierdziły monofiletyzmu Miracrustacea. Klad taki nie został rozpoznany w wynikach: Oakleya i innych z 2013, Rota-Stabelliego i innych z 2013, Schwentnera i innych z 2017, Schwentnera i innych z 2018 ani Lozano-Fernandeza i innych z 2019. W nowszych analizach najczęstszą alternatywą jest klad Allotriocarida, obejmujący podkowiastogłowe, skrzelonogi, łopatonogi i sześcionogi (te dwie ostatnie grupy zwykle tworzą klad Labiocarida).

Najstarsze skamieniałości podkowiastogłowych należą do furongiańskiego rodzaju Dala, a najstarsze skamieniałości łopatonogów do karbońskich Tesnusocaris goldichi i Cryptocaris hootchi z wymarłego rzędu Enantiopoda. Najstarszą skamieniałością sześcionogów jest ta należąca do wczesnodewońskiego skoczogonka Rhyniella praecursor.

Przypisy 

Stawonogi